Амін () — прізвище арабського походження. Відомі носії:
 Бассем Амін — єгипетський шахіст
 Іді Амін — президент Уганди
 Майлс Амін — американський та сан-маринський борець вільного стилю, срібний та бронзовий призер чемпіонатів Європи, бронзовий призер Європейських ігор, бронзовий призер Олімпійських ігор
 Мохаммед Амін
 Мохаммед Амін — саудівський футболіст
 Мохаммед Амін — кенійський фотожурналіст
 Самір Амін — єгипетський економіст
 Хафізулла Амін — президент Афганістану